Caze est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme

Histoire de la Réunion 
Caze est le nom français qui servit de patronyme à trois sœurs malgaches qui furent parmi les premiers habitants de l'île Bourbon, aujourd'hui La Réunion :
 Anne Caze (ca. 1650-1723) ;
 Marguerite Caze (ca. 1653-1721) ;
 Marie Caze (ca. 1655-1735).

Autres personnalités 
 Adolphe Caze (1798-1868), homme politique français ;
 Edmond Caze (1839-1907), avocat, docteur en droit, président de l'administration des chemins de fer et homme politique français ;
 Pierre Caze (1767-1849), sous-préfet de Bergerac sous l'Empire, auteur et littérateur français ; 
 Robert Caze (1853-1886), écrivain, poète et romancier français naturalisé suisse ;
 Louis La Caze (1798-1869), docteur en médecine, philanthrope et collectionneur français ;
 Marcellin Caze (1811-1888), poète français ;
 Robert La Caze (1917-2015), pilote de rallye franco-marocain ;
 Gaspard Louis de Caze de La Bove (1740-1824), administrateur et homme politique français.

Architecture 
 Château de Caze, ensemble de bâtiments médiévaux français de la commune de Saint-Sulpice-de-Guilleragues dans le département de la Gironde ;
 Château de la Caze, château français de la commune de Laval-du-Tarn dans le département de la Lozère ;
 Château de La Caze, château français de la commune de Peyrusse-le-Roc dans le département de l'Aveyron.

Patronyme français